Kronika Zamojska – magazyn tygodniowy - ukazywał się na terenie byłego województwa zamojskiego od kwietnia 1991 roku. Pierwszym wydawcą tygodnika była Lubelska Oficyna Wydawnicza a następny Wschodnie Wydawnictwo Prasowe spółka z o.o.

Poprzedni redaktorzy naczelni 
 Zdzisław Kazimierczuk
 Maciej Podgórski
 Włodzimierz Fudali

Zobacz też 
 Kronika Tygodnia

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1991
Niewydawane tygodniki polskie
Prasa w Zamościu